Джон Ходж — имя и фамилия следующих персоналий:
 Ходж, Джон (1855—1937) — британский политик.
 Ходж, Джон Рид (1893—1963) — военный деятель США.
 Ходж, Джон (род. 1964) — британский сценарист.
 Ходж, Джон (род. 1969) — английский футболист, крайний полузащитник.
 Ходж, Джон — шотландский футболист, защитник.